Aiko (voornaam), een veelvoorkomende Japanse vrouwelijke voornaam:
Aiko (prinses) (2001), de dochter van de Japanse kroonprins Naruhito en kroonprinses Masako Owada
Aiko (zanger) (1975), een Japans singer-songwriter
Aiko Nakamura (1983), een Japans tennisspeelster
Aiko (voornaam), een Scandinavische of Duitse voornaam:
Aiko Letschert (1980), een Nederlands acteur

Zie ook 
 Akio, Japanse voornaam